Bentinck Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bentinck Island, Queensland, ö, Queensland,

Kanada 

 Bentinck Island, British Columbia, ö,

Myanmar 

 Bentinck Island, Myanmar, ö i Taninthayiregionen, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar